Aix eller Aixe kan syfta på:

 Aix (släkte) – ett släkte andfåglar
 Aix (nymf) – en nymf eller get i grekisk mytologi

Geografi

Frankrike
Aix-en-Diois – en kommun i departementet Drôme i regionen Rhône-Alpes
Aix-en-Ergny – en kommun i departementet Pas-de-Calais i regionen Nord-Pas-de-Calais
Aix-en-Issart – en kommun i departementet Pas-de-Calais i regionen Nord-Pas-de-Calais
Aix-en-Othe – en kommun i departementet Aube i regionen Champagne-Ardenne
Aix-en-Provence – en stad och kommun i departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur
Aix-la-Fayette – en kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne
Aix-les-Bains – en kommun och stad i departementet Savoie
Aix-Noulette – en kommun i departementet Pas-de-Calais i regionen Nord-Pas-de-Calais
Île-d'Aix – en kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Poitou-Charentes
Aixe-sur-Vienne – en kommun i departementet Haute-Vienne i regionen Limousin

Tyskland
Aix-la-Chapelle – en stad i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen (Aachen)

Se även
 AIX